Mormaga puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ononis spinosa; o
 el nombre común de la planta Tribulus terrestris.